Boombrug ('s Hertogenbosch), een brug in 's Hertogenbosch
 Boombrug (Dordrecht), een brug in Dordrecht
 Boombrug (brugtype), een brugtype